Luisa Görlich (ur. 21 grudnia 1998) – niemiecka skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów, zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy i mistrzostw kraju. Zwyciężczyni Pucharu Kontynentalnego 2021/2022.

Przebieg kariery 
W Pucharze Kontynentalnym debiutowała w sierpniu 2011, zajmując miejsca w piątej i szóstej dziesiątce. Pierwsze punkty zdobyła w marcu 2013 w Oberwiesenthal po zajęciu 29. pozycji. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015 została brązową medalistką w konkursie indywidydualnym.

W sierpniu 2015 po raz pierwszy wystąpiła w Letnim Grand Prix, zajmując 25. pozycję w Courchevel. 31 stycznia 2016 w Oberstdorfie zadebiutowała w Pucharze Świata, równocześnie zdobywając pierwsze punkty dzięki zajęciu 28. miejsca.

Zdobyła złoty medal w konkursie drużynowym kobiet na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017. Indywidualnie zajęła 7. pozycję. W sezonie 2016/2017 Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowana została na 13. miejscu w Pjongczangu. W Pucharze Kontynentalnym 2016/2017 dwukrotnie zajęła 2. pozycję w zawodach w Notodden i na 2. miejscu zakończyła cały cykl.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zdobyła srebrny medal w konkursie drużyn mieszanych. Była też 10. indywidualnie i 4. w drużynie kobiecej. W Pucharze Świata 2017/2018 najwyżej sklasyfikowana była na 20. miejscu, w zawodach w Sapporo.

W sezonie 2018/2019 nie występowała w zawodach międzynarodowych. Do startów powróciła w lipcu 2019, a w sezonie zimowym 2019/2020 regularnie występowała w Pucharze Świata. Najczęściej w zawodach tego cyklu zajmowała miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowana była 11 stycznia 2020, na 10. pozycji w zawodach w Sapporo. Puchar Świata 2019/2020 zakończyła na 20. miejscu w klasyfikacji generalnej ze 165 punktami.

W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata również najczęściej zajmowała miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce. Najwyżej sklasyfikowana była na 15. pozycji, w marcowych zawodach w Niżnym Tagile. W klasyfikacji generalnej cyklu znalazła się na 26. miejscu z 79 punktami. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie była 19. na skoczni dużej, a w drużynie kobiecej zajęła 5. lokatę.

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata najczęściej kończyła zawody w trzeciej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowana była na 16. pozycji, którą zajęła dwukrotnie, w marcu 2022 w Lillehammer i Oberhofie. W Pucharze Kontynentalnym 2021/2022 czterokrotnie zajmowała 2. miejsce. Z 457 punktami zwyciężyła w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Reprezentując Turyngię, zdobyła złoty medal w zawodach drużynowych kobiet na Mistrzostwach Niemiec 2020 oraz 2021.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1998